Estremadoyro es un apellido originario de Galicia, que puede estar referido a:

Personas 

Víctor Estremadoyro Robles, astrónomo e Ingeniero civil peruano.
Juan Manuel del Mar Estremadoyro, político peruano.

Otros usos
(5416) Estremadoyro, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.